Osoby o tym nazwisku:
 Diego Farias – brazylijski piłkarz
 Esmeraldo Barreto de Farias – rzymskokatolicki duchowny
 Jaime Mota de Farias – rzymskokatolicki duchowny
 Manoel dos Reis de Farias – rzymskokatolicki duchowny
 Roberto Farias – brazylijski reżyser, scenarzysta i producent filmowy
 Sérgio Farias – brazylijski trener piłkarski
 Wanderson Cristaldo Farias – brazylijski piłkarz